Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Toruniu – zabytkowa siedziba przedszkola miejskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Bydgoskiej 34, w sąsiedztwie Parku Miejskiego i Dom Schwartza.

Historia 

Budynek powstał w latach 1895–1896 i pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną. W 1920 roku stał się siedzibą Konsulatu Republiki Francji, a 11 listopada 1922 roku umieszczono w nim Konsulat Generalny Niemiec. Konsulat był czynny do 3 września 1939 roku.

Po II wojnie światowej w budynku funkcjonowała Szkoła Podstawowa Nr 13 wraz z internatem oraz z ogniskiem muzycznym. Od 1964 roku do dziś jest on siedzibą Przedszkola Miejskiego Nr 4.

W 1983 roku budynek wpisano do rejestru zabytków. 

W 2011 roku obiekt przeszedł gruntowny remont w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia.

Architektura 
Budynek powstał z tzw. muru pruskiego i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej, a jego charakterystycznymi elementami są dwie ażurowe wieżyczki zakończone ozdobną iglicą.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Oświata i wychowanie w Toruniu
 Konsulaty w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Drewniana architektura szkieletowa w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1896